1982 Голяма награда на Монако е 29-о за Голямата награда на Монако и шести кръг от сезон 1982 във Формула 1, провежда се на 23 май 1982 година по улиците на Монте Карло, Монако.

Репортаж 
Това е първото състезание след загубата на Жил Вилньов в Белгийската ГП. Ферари са със само един болид за състезанието, като Дидие Пирони е пилотът.

Класиране 

 Пилотите които не са се класирари за състезанието: Мауро Балди, Ян Ламерс, Йохен Мас, Дерек Уорик, Жан-Пиер Жарие, Роберто Гереро.
 Пилотите които не са се пре-квалифицирани: Тео Фаби, Рикардо Палети, Раул Боесел, Чико Сера, Емилио де Вилота.

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при конструкторите

Източници 
 

Голяма награда на Монако